Leonardo Gomes (futebolista)
 Leonardo Gomes (lutador)
 Leonardo Gomes Pereira

Desambiguação